De derde etappe van de Ronde van Spanje 2017 wordt verreden op 21 augustus 2017 van Prades naar Andorra la Vella. De etappe is 158,5 kilometer lang. Onderweg zijn er 3 gecategoriseerde klimmen, twee van de eerste en een van de tweede categorie, en is er één tussensprint.

Uitslag

Verloop

Uitvallers 
  Benjamin King (Team Dimension Data)
  Marc Fournier (FDJ)

Tussensprint

Bergsprints

Klassementen 

 3
Wielersport in Andorra
Sportevenement in Andorra
Sport in Andorra la Vella